Gerippe bezeichnet:

 Skelett, Stützstruktur eines Lebewesens
 übrigbleibendes Knochengerüst nach dem Tranchieren meist kleinerer Tiere, siehe Karkasse (Küche)

Siehe auch:
 Geripptes (Trinkglas)
 Rippe (Begriffsklärung), Rippen (Begriffsklärung), Ripper